Папада́кис () — греческая фамилия.
 Пападакис, Габриэла (род. 1995) — французская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года.
 Пападакис, Константин (1946—2009) — греко-американский бизнесмен и университетский администратор, 12-й президент Университета имени Дрекселя (1995—2009).
 Пападакис, Нектариос (в монашестве Нектарий; 1951—2015) — епископ полуавтономной Критской православной церкви в составе Константинопольской православной церкви.